«Хто є хто на Тернопільщині» — довідково-біографічне видання. Засновник — Українська академія геральдики товарного знаку та логотипу. Видано у місті Київ 2 випуски: 1-й — 2004, 2-й — 2005.

Редакційна колегія — В. Бачинський, О. Бенч, А. Вихрущ, В. Гладун, З. Кучерук, Г Яворський. Вміщена інформація про установи та підприємства області, заслужених працівників, відомих уродженців краю, історичні й культурні пам'ятки. Мета путівника — привернути увагу інвесторів до області, розкрити її промисловий, сільськогосподарський і туристичний потенціал. Наклад — по 5 тис. прим.

Література 
 Б. Мельничук, М. Ониськів. «Хто є хто на Тернопільщині» //  — С. 564.

Бібліографія Тернопільської області